Triloris är ett släkte av insekter. Triloris ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sporrstritar
Triloris